Марго — имя, а также фамилия, вероятно от греческого Маргарита.

Персоналии 
Имя
 Королева Марго
 Франк, Марго
 Фонтейн, Марго
 Робби, Марго

Фамилия
 Марго, Давид Давидович (1823—1872) — педагог.
 Марго, Мануэль (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Марго, Сергей Вольдемарович (1905—1941) — один из организаторов пионерского движения в СССР.

Псевдоним
 Марго (1917—1985; наст. имя Мария Маргарита Гваделупа Тереза Эстела Боладо Кастилья О’Доннелл) — мексикано-американская актриса и танцовщица.

Другое 
 «Марго» — пистолет МЦМ-К.
 Марго — коммуна во Франции.
 Марго — национальное блюдо иракской кухни, густой суп.

См. также 
 Дашти-Марго
 Маргоша
 Маргарет (значения)
 Мардж (имя)
 Шато Марго